

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Przezwody – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Proszowice 
 Przezwody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Przezwody – część wsi Trzebiesławice w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów
 Przezwody – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce